Wells Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Wells Island (New Jersey)
 Wells Island (Hood River County, Oregon)
 Wells Island (Polk County, Oregon)
 Wells Island (West Virginia)